Scorpions (englisch „Skorpione“) steht für:

 Scorpions, deutsche Hardrock-Band
 The Scorpions (Manchester), britische Beat-Band
 Stuttgart Scorpions, deutsches American-Football-Team
 Hannover Scorpions, deutsches Eishockey-Team
 New Mexico Scorpions, US-amerikanisches Eishockey-Team

Siehe auch:
 Scorpion
 Scorpioni
 Scorpions de Mulhouse